Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Big Horn (Big Horn County) :
comté de Big Horn (Montana),
comté de Big Horn (Wyoming).

Voir aussi 
Horn
Comté de Horn